Andrea Sperling (1968/1969-), productrice de cinéma américaine
 Bodo Sperling (1952-), artiste, inventeur et synesthète allemand
 Elliot Sperling (1951-), tibétologue américain.
 Hilde Sperling
 John Sperling
 Milton Sperling
 Sacha Sperling

Autres 
 Sperling, série télévisée allemande diffusée entre 1996 et 2007

Patronyme allemand
Patronyme juif